The Last Outlaw — двадцять третій студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблом Madd Society Records 19 червня 2012 р. Виконавчий продюсер: Pastor Troy. Дистриб'ютор: Select-O-Hits.

Список пісень 

 «The Last Outlaw» — 2:40
 «It's the Pastor» — 3:11
 «Shut the Club Down» (з участю Peter the Disciple) — 3:44
 «I Thought About It» — 3:51
 «Make 'Em Scream» — 2:56
 «That Chevy Thang…» — 3:31
 «Crank Up» — 3:23
 «When I Was Fucked Up» — 3:22
 «Turn It Up!!!» — 3:29
 «I'm Ready» — 3:13
 «Stilettos» (з участю Bianca Starr та Ralph Starr) — 3:47
 «Keep Shakin Baby» (з участю Mesha Write) — 4:23
 «R.I.P. Kenny McKinley» — 0:23
 «Everything That's on My Mind» (з участю Bianca Starr) — 4:15
 «Baby Mama Drama» — 3:20
 «The End Times» — 1:12
 «My Father Told Me» — 3:33

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми